C28 può riferirsi a:

Astronomia 
C28, designazione del catalogo Caldwell di NGC 752, un ammasso aperto visibile nella costellazione di Andromeda

Codici 
C28, codice ECO di alcune varianti della partita viennese, un'apertura degli scacchi

Altro 
HMS C28, sommergibile della classe C della Royal Navy